Koninck kan syfta på:

 Salomon Koninck, (1609-1656) nederländsk målare.
 Philips Koninck, (1619-1688) nederländsk målare.
 Jacob Koninck d.ä., (född omkring 1616) nederländsk målare.
 Jacob Koninck d.y., (född 1650, död efter 1714) nederländsk målare.